Personalidade ISFP: (também conhecido como "artista-compositor"), é um dos sub-tipos da tabela de personalidade desenvolvida pelo Dr. Dave Kersey, similar com Myers-Brigg.

 Introvert - Introvertido
 Sensing - Sensorial
 Feeling - Sentimental
 Perceiving - Perceptivo

O ISFP tende a ser uma pessoa quieta e reservada, e é difícil das pessoas realmente lhe conhecerem bem. Esconde suas idéias e opiniões dos outros, exceto daqueles mais próximos. Ele é normalmente uma pessoa educada e sensível no lidar com as pessoas, que se interessa em contribuir com o bem-estar e com a felicidade delas, e que se esforça muito em cumprir tarefas em que acredita. 

O ISFP é uma pessoa que tem uma forte afinidade por estética e beleza, geralmente amam animais e realmente valorizam a beleza da natureza. Ele é original e independente, e precisa ter seu espaço próprio. Valoriza as pessoas que se preocupam em lhe entender, e que lhe ajudam a atingir suas metas do seu próprio jeito. As pessoas que não lhe conhecem bem podem ver seu jeito único de viver como um sinal de que ele vive uma vida sem preocupações nem ansiedades, mas na verdade ele normalmente leva a vida muito a sério, constantemente obtendo informações e filtrando-as através do seu sistema de valores, na busca de um significado mais claro para as coisas. 

O ISFP é uma pessoa voltada a ações. gosta é de fazer, e normalmente não se sente confortável falando de conceitos teóricos e de idéias, a não ser que ele veja uma aplicação prática para elas. Aprende muito melhor fazendo, e consequentemente acaba se cansando com facilidade dos métodos tradicionais de ensino que enfatizam muito mais o pensamento abstrato. Não é uma pessoa que gosta de análises que não envolvam os valores das pessoas, nem de ter que tomar decisões baseadas estritamente na lógica.

O ISFP é extremamente perceptivo e se preocupa com os outros, está constantemente coletando informações específicas sobre as pessoas, e vai atrás para descobrir o que elas significam. Suas percepções das pessoas estão quase sempre penetrantemente corretas. 

O ISFP é uma pessoa calorosa e solidária, se importa de verdade com as pessoas, e é extremamente voltada a servir, num desejo de agradá-las. Ele tem uma quantidade incomum de afeto por aqueles próximos a ele, e demonstra seu amor através de atitudes, e não de palavras. 

O ISFP não tem o desejo de liderar nem de controlar as outras pessoas, da mesma maneira que não têm o desejo de ser liderado nem controlado por outros. Ele precisa de espaço e de tempo sozinho para avaliar as circunstâncias da vida para filtrá-las através do seu sistema de valores, e normalmente irá respeitar o desejo das outras pessoas por essas mesmas coisas. 

O ISFP não costuma se dar crédito o suficiente pelas coisas que faz muito bem. Seu forte sistema de valores o leva a ser extremamente perfeccionista, e faz com que ele julgue a si mesmo de uma maneira desnecessariamente dura. 

O ISFP é uma pessoa com inúmeros dons especiais para o mundo, especialmente na área de criar sensações através da arte, e de servir aos outros sem esperar nada em troca. A vida provavelmente não será extremamente fácil para ele, pois a leva muito a sério.

Psicologia analítica
Personalidade